In der Liste von Jazzfestivals in der Tschechischen Republik sind Jazz-Veranstaltungen aufgeführt, die in der Tschechischen Republik regelmäßig stattfinden.

Weblinks 
 Jazzfestivals in der Tschechischen Republik

Jazzfestivals in der Tschechischen Republik
!Jazzfestival in der Tschechischen Republik
Jazz